Zálesie (okres Senec), een gemeente in Slowakije
 Zálesie (okres Kežmarok), een gemeente in Slowakije